The Incredibile Hulk – serie a fumetti della Marvel Comics
 L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk) – film del 2008 diretto da Louis Leterrier
 The Incredible Hulk – colonna sonora del film di Louis Leterrier
 L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk) – serie televisiva statunitense del 1976
 L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk) – serie animata del 1982
 L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk) – serie animata del 1996
 The Incredibile Hulk – videogioco del 1994
 L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk) – videogioco del 2008